Het seizoen 2022/23 van RKC Waalwijk is het 39ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Noord-Brabant en het 26e seizoen dat de club uitkomt in de Eredivisie. De club nam ook deel aan het toernooi om de KNVB Beker.

Selectie 2022/23 
Bijgewerkt t/m 31 augustus 2022

Staf

Oefenduels

Eredivisie

Wedstrijden

Wedstrijd uitgesteld vanwege weersomstandigheden

KNVB-beker 

 
Nederlandse voetbalclub 2022/23
2022